Бобаре могу бити:
 Бобаре (Тешањ), насељено место у општини Тешањ, Зеничко-добојски кантон, Федерација БиХ, БиХ
 Бобаре (Окучани), насељено место у општини Окучани, Бродско-посавска жупанија, Република Хрватска